Muikkusaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Muikkusaaret (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Muikkusaaret (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Muikkusaaret (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar